Халя́вин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Халявин, Алексей Максимович (1918—2004) — советский военнослужащий, заслуженный штурман-испытатель СССР.
 Халявин, Кирилл Леонидович (род. 1990) — испанский, ранее российский фигурист, выступающий в танцах на льду.

Топоним

Украина 
 Халявин — село Черниговский район, Черниговская область.

Примечания

См. также 
 Холявин